Tung Hsi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dong Xi (vattendrag i Kina, lat 24,98, long 118,46), Fujian, 
 Dong Xi (vattendrag i Kina, lat 23,67, long 117,22), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar